

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Jeanne d'Arc: 1999

Al-Nassr: 1997-1998

Competizioni internazionali

Al-Nassr: 1997-1998

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale senegalese